Пукина:

 Пукина — доколумбово государство и культура в Южной Америке, именующаяся также Тиуанако.
 Пукина — вымерший язык в Перу и Боливии.

См. также 
 Пукино